Kitosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kitosaari (ö, lat 61,56, long 27,30), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Kitosaari (ö, lat 61,57, long 27,72), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar